Apocriefe geschriften
Apocrypha (band), een Amerikaanse metalband